Відновлювана енергетика Непалу — це сектор, який швидко розвивається в Непалі.  Хоча Непал в основному покладається на гідроенергію для своїх потреб в енергії, сонячна та вітряна енергія розглядається як важливе доповнення для вирішення енергетичної кризи.

Непал є однією з трьох країн із найбільшим збільшенням доступу до електроенергії з 2006 року до 2016 року завдяки відновлюваним джерелам енергії, що підключаються до мережі та поза мережею.

Гідроенергетика 
За однією оцінкою, Непал має гідроенергетичний потенціал 83000 мегават (МВт).  Використання за оцінками 40000 МВт вважається технічно та економічно доцільним. 

В даний час в Непалі встановлена ​​потужність 1000 МВт, яка надходить від 88 гідроелектростанцій по всій країні.  З них 441 МВт виробляється 60 ГЕС, що належать незалежним виробникам електроенергії.  Більшість гідроелектростанцій Непалу «перебігають» річку, що призводить до коливань електроенергії відповідно до сезону. 

Станом на березень 2018 року будується аж 113 ГЕС. Після закінчення будівництва ці установки матимуть загальну потужність 3090 МВт. 

За оцінками, землетрус в Непалі в квітні 2015 року зруйнував щонайменше 14 гідроенергетичних дамб у країні  , що становить 115 МВт гідроенергетичних об'єктів.  На той час землетрус торкнувся 30 відсотків генеруючих потужностей Непалу  . Це призвело до пропозицій щодо Непалу диверсифікувати його енергетичну суміш, а також щодо «короткострокового, середньострокового та довгострокового енергетичного планування, щоб забезпечити надійну, безпечну та стійку електроенергію для домогосподарств, підприємств та промисловості в країні» .

Сонячна енергія 

Непал отримує більшу частину електроенергії з гідроенергетичних джерел, але він прагне розширити роль сонячної енергії в її енергетичному комплексі.

У минулому час відключення електроенергії в середньому складало 10 годин на день  , а в Непалі було розповсюджене управління електроенергією , яке використовувало графік відключень електроенергії. Сонячна енергія може розглядатися як більш надійне джерело енергії в Непалі, ніж традиційна електроенергія. Приватні установки сонячних панелей частіші в Непалі.

Відповідно, сонячна енергія використовується належним чином у Непалі, але ми все ще можемо вдосконалити більше.

Люди, які живуть у таких місцях, як Маді, Чітван, де Електроенергія не забезпечує електроенергією   через Чітванський національний парк, вже кілька років покладаються на сонячну енергію .

Непал розпочав будівництво своєї найбільшої сонячної енергетичної електростанції в квітні 2018 року в районі Нувакот. Проект матиме потужність 25 МВт для обслуговування долини Катманду після завершення .

У 2019 році Департамент розвитку електроенергетики Непалу затвердив ліцензії на обстеження 21 місця для підготовки до можливої ​​установки 56 сонячних електростанцій, які можуть мати загальну сонячну потужність 317,14 МВт.  Найбільшим запланованим проектом сонячної енергії є сонячна фотоелектрична станція потужністю 120 МВт в Далькебарі, район Махоттарі.

Вітрова енергія 
Непал запустив свою найбільшу вітро-сонячну енергетичну систему в грудні 2017 року для обслуговування сільських домогосподарств в селі Харіхарпургаді, район Сіндхулі, в рамках проекту розширення енергетичної системи субрегіонального економічного співробітництва в Південній Азії.  Система здатна виробляти 110 кіловат-годин енергії на день. 

Країна також експлуатує міні-мережеву вітрово-сонячну систему в сільському селі Даубаді, район Навалпарасі, яка забезпечує 43,6 кіловат-годин енергії на день .

Електричні транспортні засоби 
Для зниження викидів вуглекислого газу (CO2) використовуються електричні  громадські триколісні колеса.

Див. також 
ГЕС Калігандакі A

Примітки

Посилання 

Відновлювана енергетика
Промисловість Непалу